Bobbie (Kuifje), de hond van Kuifje in de strips van Hergé
Bobbie (Ernst, Bobbie en de rest), een van de twee hoofdpersonages uit Ernst, Bobbie en de rest

Zie ook 
 Bobbi (doorverwijspagina)
 Bobby (doorverwijspagina)